Muhammed kan syfta på:

 Mahomet (bok) – en bok om Muhammed av Maxime Rodinson

Geografi

Australien 

 Mount Mahomet – ett berg

USA 

 Mahomet, Illinois – en ort (village) i Champaign County, i delstaten Illinois, USA